

Sigle 
 World Teleport Association – associazione che opera nel campo delle telecomunicazioni satellitari e dei teleporti
 Women's Tennis Association – associazione tennistica professionistica femminile
 World Transhumanist Association – organizzazione non governativa internazionale per il transumanesimo

Codici 
 WTA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tambohorano (Madagascar)
 WTA – codice vettore ICAO di Africa West Airlines